Domonkos Béla (1934–2020) magyar szobrászművész
 Domonkos Béla (1938) magyar bábművész